Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie Masters, se dispute à Boca Raton du 7 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Faits marquants 
La première édition des Masters, parrainée par le cigarettier Virginia Slims, a lieu en octobre 1972 sur terre battue, à Boca Raton en Floride. Quelque  dollars sont mis en jeu, pour seize joueuses en lice : une rétribution d'un montant alors jamais vu dans le sport féminin.

Chris Evert, 17 ans, s'impose aisément, battant notamment Kerry Reid en finale, mais doit renoncer au chèque de  dollars destiné à la gagnante en raison de son statut d'amateur.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1972 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1972
Masters
Sport en octobre 1972
Tennis aux États-Unis en 1972
Compétition de tennis à Boca Raton